Яношевич — балканская фамилия. 

Представители:
 Яношевич, Будимир (род. 1989) — сербский футболист, вратарь.
 Яношевич, Драголюб (1923—1993) — югославский шахматист, гроссмейстер (1965).